Danican est un prénom, fréquemment porté dans la famille Philidor, et notamment par :
 Michel Danican Philidor, musicien français, fondateur de la dynastie ;
 Michel Danican Philidor (1610-1679), musicien français ;
 Jean Danican Philidor (1620-1679), musicien français ;
 André Danican Philidor (1652-1730), musicien français, dit Philidor l'Aîné ;
 Jacques Danican Philidor (1657-1708), musicien français, dit Philidor le Cadet ;
 Anne Danican Philidor (1681-1728), musicien français ;
 Pierre Danican Philidor (1681-1731), musicien français ;
 Michel Danican Philidor (1683-1723), musicien français ;
 François-André Danican Philidor (1726-1795), musicien, fils d'André et frère d'Anne, plus connu comme joueur d'échecs (et surnommé pour cette raison le Grand)
 Louis Michel Auguste Thévenet (1764-1848), dit Danican, général de la Révolution française.